Romano Perticone (Melzo, 13 de Agosto de 1986) é um futebolista profissional italiano que atua como zagueiro que atualmente milita no Novara.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Cremonese
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas do Novara Calcio